László István (?–?) filmrendező
 László István (Stephan László) (1913–1995) kismartoni katolikus püspök
 László István (1930–2009) öttusázó, edző
 László István (1959) labdarúgó (Szfv-i MÁV Előre, DVTK, Honvéd, Eger)
hasonló nevűek
 László István Péter (1917–2001) újságíró